Rektorat samodzielny Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żdżarach – rektorat na prawie parafii rzymskokatolickiej, znajdujący się w diecezji tarnowskiej, w dekanacie Pilzno.

Przypisy 

Parafie diecezji tarnowskiej
Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Religia w gminie Czarna (powiat dębicki)
Żdżary (województwo podkarpackie)